Antonio Piccininno – cantante italiano
 Giuliano Piccininno – fumettista e docente italiano